Wimbledon 2019 – gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 5–13 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.

Zawodnicy rozstawieni

Rezygnacje z gry  
  Xenia Knoll i  Benoît Paire zastąpieni przez  Monique Adamczak i  Philipp Oswald
  Lucie Hradecká i  Roman Jebavý zastąpieni przez  Makoto Ninomiya i  Andrés Molteni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 

Wimbledon 2019
Wimbledon – gra mieszana